Cheiragonidae är en familj av kräftdjur. Cheiragonidae ingår i överfamiljen Cancroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cheiragonidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Cheiragonidae